Abbazia dei Santi Nazario e Celso a San Nazzaro Sesia (NO)
 Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore (Trivento)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Acquarossa)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Airolo)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Arenzano)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Mendrisio)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Bellinzona)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Cenate Sotto)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Cinto Euganeo)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Genova)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Marcallo con Casone)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Mendatica)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Montechiaro d'Asti)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Pagazzano) 
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Personico)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Quinto Vercellese)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Sannazzaro de' Burgondi)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Torre Pallavicina)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Treviolo)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Urgnano)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Valbrenta)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Varazze)
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso (Vignola)
 Duomo di Castiglione delle Stiviere, dedicato ai santi Nazario e Celso
 Oratorio dei Santi Nazario e Celso (Novate Milanese)
 Pieve dei Santi Nazario e Celso (Borgomaro)

Variante Nazaro:
 Chiesa dei Santi Nazaro e Celso (Verona)
 Collegiata dei Santi Nazaro e Celso (Brescia)
 Chiesa dei Santi Martiri Nazaro e Celso (Milano)

Variante Nazzaro:
 Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso (San Nazzaro, Svizzera)
 Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso (Sologno, frazione di Caltignaga)

Pagine correlate 
 Chiesa di San Nazario
 Chiesa di San Celso
 Chiesa della Madonna della Divina Provvidenza (Milano), già dedicata ai santi Nazario e Celso